Dubovo est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
Dubovo, un village situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
Dubovo, un village situé dans la municipalité de Cetinje ;
en Serbie
 Dubovo, un village situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška ;
 Dubovo, un village situé dans la municipalité de Žitorađa, district de Toplica ;
 Dubovë/Dubovo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pejë/Peć, district de Pejë/Peć.